

Персоналії 
Резаненко — українське прізвище.
 Резаненко Володимир Федорович — японознавець.

Українські прізвища
Прізвища на -енко